Сан Хосе дел Пахарито има више значења:

 Сан Хосе дел Пахарито, Де лос Васкез (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Сан Хосе дел Пахарито, Пахарито (Назас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику